Гру́ша — фруктовое растение и его плод.

Персоналии 
  (1354—1435) — норманнский рыцарь.
 Груши, Эммануэль — маршал Наполеона I.